Ewins est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1955-2015), artiste de comics britannique
, ingénieur mécanique britannique
, acteur et auteur britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme